Campoamor es un apellido español que puede referirse a:
 Clara Campoamor, una política feminista española de la Segunda República Española.
 Manuel Campoamor, un músico uruguayo.
 Ramón de Campoamor, un poeta español del Romanticismo (siglo XIX).
Encontramos el topónimo Campoamor en:
 Dehesa de Campoamor, una pedanía de la ciudad de Orihuela, España.
 Campoamor (Alicante), un barrio de la ciudad de Alicante, España.